Les Camènes sont des nymphes des bois dans la religion romaine archaïque ;
Camenes est un mode de syllogisme, dont la proposition majeure est une universelle positive, la proposition mineure une universelle négative, et la conclusion une universelle négative.